D76 ou D-76 peut faire référence à :
  Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 Kodak D-76, un révélateur pour film photographique noir et blanc ; 
 Route départementale 76, dans les Yvelines.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres